SLC-40 (, буквально Космический пусковой комплекс-40, в прошлом Launch Complex 40) — стартовый комплекс, расположен на северной оконечности мыса Канаверал в штате Флорида.

Один из пяти (наряду с SLC-20, SLC-37, SLC-41 и LC-46) используемых комплексов по состоянию на 2020 год.

Использовался Военно-воздушными силами США для запуска ракет-носителей Titan IIIC, Titan 34D и Titan IV в период с 1965 по 2005 год.

В настоящее время комплекс используется компанией SpaceX для запусков ракеты-носителя Falcon 9.

Использование

Titan 
Первый запуск с комплекса состоялся 18 июня 1965 года. Это был дебютный запуск ракеты-носителя Titan IIIC.

Всего с 1965 по 2005 год состоялось 30 запусков ракеты-носителя Titan IIIC, 8 запусков Titan 34D и 17 запусков Titan IV.

30 апреля 2005 года состоялся последний запуск ракеты-носителя Titan IVB со стартового комплекса SLC-40.

Falcon 9 
25 апреля 2007 арендован компанией SpaceX у ВВС США, после чего был переоборудован для запусков ракеты-носителя Falcon 9. В частности, были установлены новые заправочные ёмкости для керосина и жидкого кислорода, новая стартовая установка, а также сооружён ангар для горизонтальной сборки ракеты-носителя и система для её перемещения и вертикализации Transporter-Erector (TE).

Дебютный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 состоялся 4 июля 2010 года.

В 2013 году комплекс был модифицирован для запуска новой версии ракеты-носителя Falcon 9 v1.1.

Комплекс используется для запусков грузового космического корабля Dragon в рамках снабжения Международной космической станции, исследовательских аппаратов NASA, а такжe коммерческих спутников.

1 сентября 2016 года, за два дня до планируемой даты запуска израильского спутника «Амос-6», во время заправки ракеты перед традиционным статичным зажиганием двигателей, произошёл взрыв, уничтоживший ракету-носитель и полезную нагрузку, а также повредив оборудование стартовой площадки.

Стартовый комплекс находился в ремонте до 15 декабря 2017 года. Воспользовавшись возможностью, компания SpaceX не просто восстановила стартовую площадку, но и усовершенствовала её, с целью уменьшения времени, необходимого для её обслуживания между запусками. Оборудование площадки было приведено к совместимости с другими, более новыми стартовыми комплексами компании, для облегчения взаимозаменяемости обслуживающего персонала. Новый транспортёр-подъёмник позволяет поднимать и опускать ракету значительно быстрее, выдерживает более сильную ветровую нагрузку и использует методику отвода во время запуска, подобную стартовой площадке LC-39A, когда подъёмник отклоняется в момент отрыва ракеты, чтобы избежать повреждения от выхлопа её двигателей. Была установлена улучшенная система для разбрызгивания воды под двигатели для уменьшения повреждения покрытия стартового стола, а также система водяного охлаждения огнеотводного канала, которая позволит проводить на площадке более продолжительные предстартовые огневые испытания ракеты-носителя. Была заменена электропроводка и часть топливных магистралей, которые пострадали от пожара. Максимум наземного оборудования площадки было перемещено на расстояние от стартового стола или под землю и обеспечено дополнительной защитой из бетона и стали. Стоимость восстановления стартового комплекса составила около 50 млн долларов.

Запуски

С 1923 по 2009 год

С 1974 года 

(*) — второстепенная полезная нагрузка доставлена неудачно.

Фотогалерея

См. также 

 Ракета-носитель Falcon 9
 Стартовый комплекс SLC-4, база Ванденберг
 Стартовый комплекс LC-39A, Космический центр Кеннеди
 Частный космодром SpaceX

Примечания 

База ВВС США на мысе Канаверал
Стартовые комплексы
Военно-воздушные силы США